post – dobrowolne powstrzymanie się np. od jedzenia
 post – wiadomość na forum dyskusyjnym, w Usenecie itp.
 post- – przedrostek oznaczający "po", np. postkomunizm, społeczeństwo postindustrialne czy postscriptum

 Post – wydawnictwo komiksowe założone w 2001 w Krakowie
 Post – album muzyczny islandzkiej piosenkarki Björk, wydany w czerwcu 1995
 Post – singel polskiego piosenkarza Dawida Podsiadły
 Post – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Garza
 Post – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee

 Frans Post (1612-1680) – holenderski malarz pejzażysta
 Pieter Post (1608-1669) – holenderski architekt, malarz i grafik
 Wiley Post (1898-1935) – lotnik amerykański

 POST – test poprawności działania podstawowych podzespołów komputera
 POST – metoda przesyłania danych w Hypertext Transfer Protocol